Појам Арма може да се односи на:
 Арма (округ),
 Арма (град),